ITM est un sigle qui peut désigner :
 Initiative des trois mers, un forum diplomatique international ;
 In This Moment, un groupe de metalcore californien ;
 Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (en français, Institut du droit de l'information, des télécommunications et des médias), en Allemagne ;
 ingénieur des travaux de la météorologie, à Météo-France ;
 ingénieur des travaux maritimes ;
 ITM Graduate School (où ITM signifie Innovation, Technologie, Management), une école d'enseignement supérieur du Technoparc des 24 Heures du Mans, en France ;
 Institut technique du maquillage, une école de maquillage professionnel et artistique, située à Paris dans le quartier latin ;
 In The Money, un résultat suffisamment élevé dans un tournoi de poker, permettant d'être remboursé des frais engagés.
 Institut für Tropenmedizin, l'Institut de médecine tropicale de Tübingen (Allemagne).

ITM est un sigle qui peut désigner :
 Intermarché, une enseigne française de grande distribution.

ITM est un code qui peut signifier :
 Aéroport international d'Ōsaka, au Japon, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports